Nokia 6021 — стільниковий телефон фірми Nokia. Відноситься до лінійки телефонів «класика».

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, інструкція

Особливості: підтримка форматів: JPEG, GIF, BMP, WBMP;

Іноваційний стильний дизайн, XHTML-браузер, завантаження java-додатків, локальна та дистанційна синхронізація даних, передача «швидких повідомлень», MMS, e-mail, портативна рація Push-to-Talk, вбудований динамік handsfree, FM-радіо

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем